Rzepiska ist der Name von vier Ortschaften im heutigen Polen:

 Rzepiska (Bukowina Tatrzańska), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Bukowina Tatrzańska
 Rzepiska (Piotrków Kujawski), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Piotrków Kujawski
 Rzepiska (Hajnówka), in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Hajnówka
 Rzepiska (Stężyca), in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Stężyca